Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2013 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долларов по результатам 2012 года.

Количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 210 человек, составив 1426 человек. Самое большее количество миллиардеров проживает в США — 442 человека.

Общий капитал участников списка составляет 5,4 трлн долларов, что на 800 млрд больше, чем в предыдущем году.

Первые двадцать пять миллиардеров

Ссылки 
 The World's Billionaires

Миллиардеры